Smits is een van oorsprong Nederlandse achternaam. De naam komt van het beroep smid.

Aantallen naamdragers

Nederland
In Nederland kwam de naam in 2007 23.205 keer voor. Daarmee was het de 23e meest voorkomende achternaam. De grootste concentratie woonde toen in Sevenum met 0,995% van de bevolking daar.

België
In België komt de naam minder voor, namelijk 3.888 keer. De grootste concentratie woonde toen in Zandhoven met 1,15% van de bevolking daar.

Amerikaanse naamdragers
 Jimmy Smits (1955), acteur

Belgische naamdragers
 Björn Smits (1975), voetballer
 Eugène Smits (1826-1912), kunstschilder
 Jean Baptiste Smits (1792-1857), politicus

Nederlandse naamdragers
 Ben Smits (1929-2008), pianist en docent
 Cornelis Smits (1898-1994), politicus
 Franciscus Cornelius Smits (1800-1876), orgelbouwer 
 Frans Smits (1915-2006), militair en stylist
 Gino Smits (1964), handbalcoach
 Henkjan Smits (1961), televisiepresentator en producer
 Inger Smits (1994), handbalster
 Irmgard Smits (1954), schrijfster 
 Jakob Smits (1855-1928), kunstschilder
 Johannes Theodorus Smits (1754-1827), textielfabrikant en burgemeester van Eindhoven
 Johannes Cornelis Jacobus Smits (1812-1887), Nederlands legerofficier
 Jorn Smits (1992), handballer
 José Smits (1955), politicus en journalist
 Judocus Smits (1813-1872), journalist en priester
 Kay Smits (1997), handballer
 Manja Smits, harpiste
 Pamela Smits (1968), celliste
 Paul Smits (1946), topfunctionaris
 Ries Smits (1944), oud-Tweede Kamerlid
 Piet Smits, voetballer
 Piet Smits (1923-2002), politicus
 Rik Smits (1966), basketballer
 Theo Smits (1788-1864), textielfabrikant 
 Ton Smits (1921-1981), striptekenaar en cartoonist
 Wendy Smits (1983), handbalster

Patriciërsgeslachten 
 Smits
 Smits van Oyen
 Smits van Eckart
 Smits (Brabantse bierbrouwersdynastie)
 Smits van Waesberghe

Zie ook 
 Smit
 Smiths

Nederlandse of Vlaamse achternaam